Pinehill ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Pinehill (New Mexico)
 Pinehill (Texas)

in Neuseeland:
 Pinehill (Neuseeland), ein Vorort von North Shore City